Матур:
 Матур — село в Таштыпском районе Хакасии в долине реки Матур.
 Матур (река) — река в средней части Абаканского хребта, левый приток реки Абакан.
 Нижний Матур — деревня в Таштыпском районе Хакасии в долине реки Матур.
 Матур (имя) — мужское имя.
 Матур, Беджан (род. 1968) — турецкая поэтесса.